Миха́ил Па́влович Воларо́вич (1900—1987) — советский учёный, специалист по торфу, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Основоположник отечественной геологии, физики торфа как науки.

Биография 
Родился 16 ноября 1900 года в Москве.

1926 год — окончил физико-математический факультет МГУ. 

С 1933 по 1964 год — заведующий кафедрой физики Московского торфяного института.

Во время Второй мировой войны исследовал проблему оптимального состава смазочных масел для облегчения запуска двигателей в условиях низких температур. 

Заведующий лабораторией Института физики Земли АН СССР.

Основоположник отечественной физики торфа как науки. 

1970 год — является одним из авторов открытия пьезоэлектрического эффекта горных пород.

Подготовил 27 докторов и 125 кандидатов наук.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья 
Брат — Георгий (1907—1999) — геолог.

Награды и премии 
 Орден Красной Звезды (10.06.1945)
 Орден Ленина — за исследования влияния низких температур на вязкость масел, которые помогли при создании смазки для танковых двигателей во время Великой Отечественной войны.
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Государственная премия СССР (1973) — за открытие пьезоэлектрического эффекта горных пород, разработку и внедрение в практику геологоразведочных работ пьезоэлектрического метода поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Библиография 
Автор более 500 научных публикаций. К наиболее значительным относятся:
 Воларович М. П., Кулаков Н. Н. Самарина К. И. О влиянии различных факторов на пластично-вязкие свойства торфомассы (о вязкости и пластичности дисперсных систем) // Коллоидный журнал. 1935. — Т. 3. — № 2. -С. 163—168.
 Воларович М. П., Пухлянко А. Е. Исследование внешнего трения и прилипания торфа // Коллоидный журнал. — 1935. — Т. 5. — Вып. 1-2. — С. 89-94.
 Воларович М. П., Марков С. Н. Определение предельного напряжения сдвига торфа методом конического пластометра // Заводская лаборатория. — 1951. — Т. 17. — № 12. — С. 1461—1464.
 Воларович М. П., Чураев Н. В. Исследование степени дисперсности торфа // Коллоидный журнал. — 1955. — Т.17. — Вып. 3. — С. 200—206.
 Воларович М. П., Щипанов П. К. Вязкопластичное течение торфяной массы с переменными значениями вязкости и предельного напряжения сдвига // Коллоидный журнал. — 1949. Т. 11. — № 6. — С. 384—389.
 Воларович М. П. Исследование реологических свойств дисперсных систем (Доклад, прочитанный на совещании по теории упругости, пластичности и реологии в Польской академии наук 27.08.1953) // Коллоидный журнал. — 1954. Т. 16. — № 3. — С. 237—240.
 Воларович М. П., Гроздовский Г. Я. О движении материала в шнековом механизме // Торфяная промышленность. — 1948. — № 6. — С. 10-15.
 Воларович М. П., Марков С. Н. Исследование изменения предельного напряжения сдвига торфа в процессе изменения предельного напряжения сдвига торфа в процессе его переработки // Торфяная промышленность. — 1957. — № 10. — С. 23.
 Воларович М. П. Исследование работы кафедры московского торфяного института в области физики торфа / Труды МТИ. — 1958. Вып. 8. С. 115—132.
 Воларович М. П., Чураев Н. В. Изучение процессов передвижения воды в торфяной залежи методом радиоактивных индукторов / В кн. Новые физические методы исследования торфа. — М.-Л., 1960. — С. 192—204.
 Воларович М. П., Чураев Н. В., Минков Б. Я. Опыт применения радиоактивных изотопов при изучении движения воды в торфяной залежи // Торфяная промышленность. — 1957. — № 7. — С. 26-31.
 Воларович М. П. и др. Электронная микроскопия и его составляющих // Коллоидный журнал. — 1960. — Т. 22. — Вып. 5. — С. 553—556.
 Воларович М. П., Багров А. А. Исследование вязко-пластических свойств верхового и низинного видов торфа в широком интервале влажности / Труды КТИ. 1960. — Вып. 11. — С. 227—241.
 Ким А. Х., Воларович М. П. Плоская задача о движении вязко-пластичной дисперсной системы между двумя плоскостями, составляющих острый угол // Коллоидный журнал. — 1960. — Т. 22. — Вып. 2. — С. 186—194.
 Воларович М. П., Малинин Н. И. Исследование реологических свойств торфов пониженной влажности // Коллоидный журнал. — 1958. — Т. 20. — Вып. 3. — С. 311—317.
 Воларович М. П., Тропин В. П. Исследование степени дисперсности сапропелей при помощи седиментометра и электронного микроскопа. Коллоидный журнал. — 1958. — Т. 20. — Вып.1. — С. 13-19
 Воларович М. П., Гамаюнов Н. И., Чураев Н. В. Исследование термовлагопроводности в торфе. Коллоидный журнал. — 1960. — Т. XXII. — Вып. 5. — С. 535—542.
 Воларвич М. П., Чураев Н. В. Об учете растворенных веществ при проведении дисперсионного анализа торфа // Коллоидный журнал. 1956. — № 1. — С. 125.
 Воларович М. П., Лазовская Н. В. Определение реологических характеристик торфа с помощью ротационного вискозиметра РВ-4 / В кн. Новые физически методы исследования торфа. — М.-Л., 1960. — С. 110—118.
 Воларович М. П., Воронков Г. Я. Электрокинетические свойства торфа // Коллоидный журнал. — 1960. — Т. 22. — Вып. 3. — С. 301—304.
 Воларович М. П., Гусев К. Ф. Рентгеноструктурные исследования торфяных битумов и восков // Коллоидный журнал. — 1956. — Т. 18. — Вып. 6. — С. 643—646.
 Воларович М. П., Лиштван И. И., Чураев Н. В. Изучение торфяных гуминовых золей. Структурно-механические свойства и их изменение при действии добавок // Коллоидный журнал. — 1960. — Т. 22. — Вып. 5. — С. 546—552.
 Воларович М. П., Чургев Н. В. Современное состояние и методы физики и физико-химии торфа. Л., 1963. — 32 с. (Международный конгресс по торфу. Ленинград, 1963).
 Воларович М. П., Лиштван И. И., Чураев Н. В. Методы управления структурно-реологическими свойствами торфа в полутвердой и пониженной концентрации // Коллоидный журнал. — 1963. — Т. 25. — Вып. 3. — С. 286—290.
 Воларович М. П., Лиштван И. И., Чураев Н. В. Сравнительное исследование механических и химических методов измерения дисперсности торфа // Коллоидный журнал. — 1961. — Т. 23. — Вып. 4. — С. 399—403.
 Воларович М. П., Лиштван И. И., Наумович В. М. Структурно-реологические свойства дисперсных и высокомолекулярных систем (Обзор) // Инженерно-физический журнал. — 1962. — Т. 5. — № 2. — С. 122—132.
 Воларович М. П., Гуткин А. М., Воларович М. П. О природе предельного напряжения сдвига дисперсных систем с малой концентрацией дисперсной среды // Коллоидный журнал. — 1962. — Т. 24. — Вып. 4 . — С. 419—423.
 Воларович М. П., Ильин Н. И., Чураев Н. В. Процессы передвижения воды при осушении верховых залежей // Торфяная промышленность. — 1961. — № 7. — С. 9-13.
 Воларович М. П., Тропин В. П. Электронно-микроскопическое исследование микрофлоры в различных видах торфа / Труды КПИ. 1963. — Вып. 13. — С. 5-19.
 Воларович М. П., Багров А. А. Изменение вязко-пластичных параметров торфа в процессе его переработки // Известия вузов. Горный журнал. — 1962. — № 2. — С. 64-69.
 Воларович М. П., Чураев Н. В. Влияние поверхностных сил на передвижение влаги в пористых телах / В сб. Исследование в области поверхностных сил. — М., 1964. — С. 234—243.
 Воларович М. П., Елиницкая Н. К. Исследование высокодисперсной фракции торфа / В сб. Комплексное использование торфа. — М.-Л., 1965. — С. 274—280.
 Воларович М. П., Лазовская Н. В. Ротационные вискозиметры для исследования реологических свойств дисперсных систем и высокомолекулярных соединений (Обзор) // Коллоидный журнал. — 1966. -Т. 28. — Вып. 2. — С. 198—213.
 Воларович М. П., Тропин В. П. Электронно-микроскопические исследования саморазогревающегося фрезерного торфа // Торфяная промышленность. — 1964. — № 2. — С. 26-30.
 Воларович М. П., Копенкин В. Д., Лиштван И. И., Терентьев А. А. Электронно-микроскопическое исследование высокодисперсной фракции торфа // Заводская лаборатория. — 1966. — Т. 32. — № 2. — С. 211—212.
 Воларович М. П., Гамаюнов Н. И., Поляничева А. П. Изучение влагообмена малоразложившегося подстилочного торфа с залежью // Торфяная промышленность. — 1965. — № 3. — С. 30-34.
 Воларович М. П., Лиштван И. И., Форико В. А. Влияние содержания твердой фазы и температуры на реологические свойства торфа // Коллоидный журнал. — 1967. — Т. 29. — Вып. 6. — С. 786—791.
 Воларович М. П. и др. Исследование корреляционных связей между свойствами торфов / Труды КПИ. — 1968. — Вып. 2 (15). — С. 224—230.
 Воларович М. П., Лиштван И. И., Мамедова Н. М. Влияние торфощелочного реагента на структурообразование в водных суспензиях глин // Коллоидный журнал. — 1968. — Т. 30. — Вып. 2. — С. 210—215.
 Воларович М. П., Дёмкин Н. Б., Беркович И. И. Изучение контакта торфяного брикета с твердой поверхностью расчетным и экспериментальными методами / Труды КПИ. — 1968. — Вып. 2 (15). — С. 214—224.

Примечания

Литература 
 Коллоидный журнал, Том 50. Воронежское обл. кн-во, 1988. Стр. 202.
 Известия Академии наук СССР.: Физика земли, Выпуски 3-6. Наука, 1988. Стр. 126.
 Известия: Физика земли, Выпуски 1-6. Академия наук СССР. Наука., 2001. Стр. 3
 Тверской государственный технический университет : Люди, события, факты : Мемуар.-ист. сб. 1922—1997 / Сост.: Отв. ред. Миронов В. А., Кудрявцева А. А. — [Тверь] : Изд-во Твер. гос. техн. ун-та Изд-во «Лилия ЛТД», 1997. — 191 с. : портр. ; 21 см. Стр. 52, 63, 108. ISBN 5-230-19433-2

Ссылки 
 

Торф
Физики по алфавиту
Физики СССР
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Преподаватели Тверского технического университета
Похороненные на Ваганьковском кладбище